Shahumyan kan syfta på följande platser:

Armenien 

 Shahumyan (ort i Armenien, Ararat), 
 Shahumyan (Lori),

Azerbajdzjan 

 Shaumyanovsk, ort, Goranboj, 
 Shahumyan (provins) – provins i utbrytarstaten Republiken Artsach

Robotskapade Armenienförgreningar
Robotskapade Azerbajdzjanförgreningar